Скрябинское сельское поселение — муниципальное образование в России:

 Скрябинское сельское поселение — входит в Выгоничский район Брянской области
 Скрябинское сельское поселение — входит в Лямбирский район Мордовии